Aidonia steht für: 

Ein Gräberfeld in der griechischen Gemeinde Nemea. Siehe Aidonia (Gräberfeld)
Einen jamaikanischen Dancehall Musiker. Siehe Aidonia (Musiker)